El Torneig de Pequín 2019, oficialment conegut com a China Open 2019, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre del 2019 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

La tennista japonesa Naomi Osaka va guanyar el tercer títol de la temporada, el segon en dues setmanes consecutives. La parella formada per les estatunidenques Sofia Kenin i Bethanie Mattek-Sands van guanyar el primer títol juntes, tenint en compte que era el primer torneig que disputaven com a parella. L'austríac Dominic Thiem va guanyar el quart títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial

Referències 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019